Renán Fuentealba puede referirse a:

 Renán Fuentealba Moena (1917-2021), abogado y político chileno democratacristiano.
 Renán Fuentealba Vildósola (1947-), abogado y político chileno democratacristiano, hijo del anterior.

en:Luis Alvarado (disambiguation)